Gemeentemuseum (Sint-Lambrechts-Woluwe)
 Gemeentemuseum Den Haag
 Gemeentemuseum Weert 
 Hannemahuis (Harlingen)
 Museum Arnhem, voorheen Gemeentemuseum Arnhem en vervolgens Museum voor Moderne Kunst Arnhem
 Musée Communal (Herstal)